Takács Klára színésznő. 1919-ben végzett a Színművészeti Főiskolán
 Takács Klára (1945–2017) operaénekes (mezzoszoprán)
 Takács Klára (1947) festő
Lásd még
 Takács Klára, Györgyey Klára (1933–2010) író, műfordító, kritikus, rendező, producer eredeti neve

Jegyzetek